Guardião (ou Melancólico) é um dos perfis do MBTI. Classifica-se como SJ:

 S de Sensoriais: são observadores.
 J de Julgadores: são conservadores.

Suas principais características são:

 Calmo, passivo, observador, comunicativo, confiável, empático.
 Preguiçoso e conservador.

Ver também 
 MBTI
 Teoria humoral

Psicologia
Psicologia analítica
Personalidade